Восточная паротия () — вид воробьиных птиц из семейства райских птиц (Paradisaeidae), эндемик горных лесов юго-восточной части Папуа-Новой Гвинеи. Видовое название дано в честь Елены Великобританской, третьей дочери королевы Виктории.

Описание 
Птицы среднего размера (длина около 27 см). Самцы, как и самцы других паротий, полигамны. В кладке одно, редко два яйца. Размер одного измеренного яйца составил 38,4×27,8 мм (Mackay, 1990). Диета состоит в основном из фруктов, семян и беспозвоночных.

Восточная паротия похожа на синезатылочную и иногда даже считалась её подвидом, но сегодня выделяется в отдельный вид на основании различий между ними. Её будущее не вызывает особых опасений.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife Species Factsheet .
 Mackay, Margaret D. (1990). The Egg of Wahnes' Parotia Parotia wahnesi (Paradisaeidae). Emu 90(4): 269.

Райские птицы
Птицы Новой Гвинеи
Эндемики Новой Гвинеи
Животные, описанные в 1897 году